

Математика 
87 — свободное от квадратов полупростое счастливое число.

Сумма квадратов первых четырёх простых чисел равна 87:
  =  = 87.

В десятичной системе счисления существует 87 десятизначных квадратов, в которых встречаются все десять цифр по одному разу. Наименьший из таких квадратов равен , а наибольший — .

В двенадцатеричной системе счисления также существует 87 двенадцатизначных квадратов, в которых встречаются все двенадцать цифр по одному разу.

Существует 87 бинарных матриц , непереводимых друг в друга перестановками строк и столбцов.

Наука 
 Атомный номер франция.

В других областях 
 87 год.
 87 год до н. э.
 1987 год.
 ASCII-код символа «W».
 87 — Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Чукотского автономного округа.
 87 — серия типовых жилых домов, строившихся на Украине и в некоторых городах России (например, в Ростове-на-Дону).

Примечания

Ссылки 
 Число 87 в OEIS (все результаты)